Melbourne Arena voormalige naam van de Melbourne Arena tussen 2000-2008
 Vodafone Park, de voormalige naam van dit stadion in Instanboel
 Vodafone Arena (Suva) indoorarena in Suva Fiji